Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor' Kunicyn che ha battuto in finale Prakash Amritraj 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn (Campione)
 Prakash Amritraj (finale)
 Lee Childs (secondo turno)
 Chris Guccione (secondo turno)

 Tasuku Iwami (quarti di finale)
 Raven Klaasen (secondo turno)
 Satoshi Iwabuchi (primo turno)
 Orest Tereščuk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2004